Гэнфо (в Эфиопии и Эритрее также известно как Га’ат) (; ; ) — блюдо эфиопской и эритрейской кухни, жёсткая и густая каша с отверстием и соусом в середине, которую обычно едят на завтрак. Обычно эфиопские рестораны подают только обед и ужин, а потому редко где можно найти ресторан, где подают гэнфо.

Гэнфо готовят из ячменной муки, в диаспоре используют пшеничную или иногда кукурузную муку. Перед приготовлением муку обжаривают в сухом виде, затем добавляют в кипящую воду и непрерывно помешивают до получения однородной и очень густой массы. Полученная каша получается жёсткой и немного липкой. Затем в центре блюда создают углубление и заполняют топлёным маслом с приправами нитер киббе (в Эритрее также известно как тесми) и бербере. Готовое блюдо подают в чистом виде или с йогуртом по бокам. Кашу можно есть руками или с помощью приборов, чаще предпочитается второй вариант.

См. также 
 Широ

Примечания 

Блюда по алфавиту
Эфиопская кухня
Эритрейская кухня